Ovo poređenje orbitalnih sistema za lansiranje navodi atribute svih pojedinačnih raketnih konfiguracija dizajniranih da dostignu orbitu. Prva lista sadrži rakete koje su operativne ili u razvoju od 2022. godine; druga lista uključuje sve penzionisane rakete. Za jednostavnu listu svih familija konvencionalnih lansera, pogledajte: Poređenje familija orbitalnih lansera. Za listu orbitalnih lansirnih sistema pretežno na čvrsto gorivo, pogledajte: Poređenje orbitalnih sistema za lansiranje na čvrsto gorivo.

Pogon svemirske letelice je svaki metod koji se koristi za ubrzanje svemirskih letelica i veštačkih satelita. Konvencionalna raketa na čvrsto gorivo je raketa sa motorom koji koristi čvrsta goriva ( gorivo / oksidator ). Orbitalni sistemi za lansiranje su rakete i drugi sistemi koji mogu da postavljaju teret u ili izvan Zemljine orbite. Sve trenutne svemirske letelice koriste konvencionalne hemijske rakete ( bipropelent ili čvrsto gorivo) za lansiranje, iako su neki koristili motore koji rade uz pomoć vazduha u svojoj prvoj fazi.

Trenutne rakete 

Legenda orbite:

 LEO, niska Zemljina orbita
 SSO ili SSPO, skoro polarna Sunčeva-sinhrona orbita
 polarna, polarna orbita
 MEO, srednja Zemljina orbita
 GTO, geostacionarna transferna orbita
 GEO, geostacionarna orbita (direktno ubrizgavanje)
 HEO, visoka Zemljina orbita
 HCO, heliocentrična orbita
 TLI, trans-lunarna inekcija
 TMI, trans-Mars inekcija

Predstojeće rakete

Penzionisane rakete

Vidi još 

 Poređenje familija orbitalnih lansera
 Poređenje orbitalnih raketnih motora
 Poređenje svemirskih vozila sa posadom
 Poređenje teretnih vozila svemirske stanice
 Spisak dizajna sistema za lansiranje u svemir
 Sistem za višekratnu upotrebu
 Spisak orbitalnih sistema za lansiranje
 Liste raketa
 Spisak sondažnih raketa
 Neraketno lansiranje u svemir

Napomene

Reference 

Листа ракета
Свемирске летелице
Свемирске станице
Свемирске мисије
Ракете
Ракета носач